Кареда:
  — деревня в Эстонии.
 Кареда — бывшая волость в Эстонии.
 Кареда — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.
 Кареда — деревня в уезде Ярвамаа, Эстония.
 «Кареда» — литовский футбольный клуб, существовавший в 1935—2003 годах, представлял города Шяуляй (до 2000 года) и Каунас.